А́вва, А́ба (от иуд.-арам. , ) — арамейско-сирийское слово, обозначающее «отец», однокоренное с еврейским אב (ав), арабским أب (áбу), амхарским አባት (абáт) с тем же значением.

Авва в Новом Завете 
Слово авва трижды употреблено в Новом Завете, в том числе один раз Иисусом Христом при молении о чаше:

Здесь авва служит обращением, выражающим высшую форму доверия, искренней любви, сыновней покорности, а также дружеского расположения. Этим словом Иисус Христос, а вслед за ним апостол Павел (, ) обращались к Отцу Небесному.

Магистр богословия Григорий Дьяченко отметил, что особую силу фразе апостола Павла из Послания к римлянам () придаёт то, что рабам и невольникам не дозволяли обращаться словом «авва» к главе семейства. Такие богословы как Иоанн Златоуст, Феодор Мопсуестийский, Феодорит Кирский, жившие на территориях, где обращение «авва» сохраняли в быту, отмечают в своих комментариях на , что христианин обращается к Богу как ребёнок к отцу.

Авва как обращение в христианстве 
Впервые как форма уважительного обращения к монашествующим слово авва встречается в трудах Ефрема Сирина.

Авва — древнее наименование настоятеля православного монастыря — игумена, архимандрита, получившее распространение с IV века. В настоящее время особенно распространено на западе в латинской транскрипции аббат — титул настоятеля католического монастыря, который носили и немонашествующие духовные лица. Может также быть применён для называния старших монахов, а иногда и вообще любого монаха. Авва — церковно-литературное наименование старцев-подвижников.

В Сирийской, Коптской, Эфиопской церквях словом в форме áбуна («наш отец») обращаются к священникам, монахам и архиереям. Во Франции авва — титул любого католического священника.

См. также 
 Авва Дорофей, автор «Душеполезных поучений и посланий»;
 Авва Фалассий, автор сборника афоризмов и наставлений, написанных в форме акростиха;
 Авва Зосима, известен по житию преподобной Марии Египетской;
 Авва Евлогий, известен по своему видению, ставшим одним из сюжетов монашеской иконографии.

Примечания

Ссылки 
 Богословско-литургический словарь
 

Библейские выражения
Арамейские слова и выражения